Kantyna Mos Eisley – jeden z najsłynniejszych lokali w świecie Gwiezdnych wojen, a równocześnie – dla mieszkańców tego świata – niewiele znacząca tawerna na położonej na uboczu planecie. Kantyna mieści się na Tatooine, w Zewnętrznych Rubieżach Galaktyki i jest miejscem spotkań przemytników, zabójców, złodziei i oszustów. To właśnie tutaj Obi-Wan Kenobi i Luke Skywalker poznali Hana Solo i Chewbaccę, którzy mieli ich zawieźć na Alderaan.

Linki zewnętrzne 
 

Gwiezdne wojny